100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Eliminacje i półfinały odbyły się 18 lipca, a finał 19 lipca 1976 roku.

Amerykanin John Naber zdobył swój pierwszy złoty medal na tych igrzyskach, kiedy w finale czasem 55,49 pobił rekord świata. Srebro wywalczył reprezentant Stanów Zjednoczonych Peter Rocca (56,34). Roland Matthes, dwukrotny mistrz olimpijski w tej konkurencji, zdobył brązowy medal, uzyskawszy czas 57,22.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M